Glattfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Glattfelder (* 1967), ungarischer Politiker
 Hans Jörg Glattfelder (* 1939), Schweizer Künstler
 James Glattfelder (* 1972), Schweizer Physiker, Informatiker und Philosoph
 Julius Glattfelder (1874–1943), ungarischer Bischof, Schriftsteller, Kirchenpolitiker